Lugny (Aisne)
 Lugny (Saône-et-Loire)
ook:
Lugny-Bourbonnais,  Cher 
Lugny-Champagne,  Cher 
Lugny-lès-Charolles,  Saône-et-Loire